Thylacosmilus — вимерлий рід шаблезубих метатерійних ссавців, що населяв Південну Америку з пізнього міоцену до пліоцену. Хоча Thylacosmilus виглядає схожим на «шаблезубих кішок», він не був котячим, як добре відомий північноамериканський смілодон, а спарасодонт, група, тісно пов'язана з сумчастими, і лише зовні нагадувала інших шаблезубих ссавців через конвергентну еволюцію. Дослідження 2005 року показало, що сила укусу Thylacosmilus і Smilodon була низькою, що вказує на те, що методи вбивства шаблезубих тварин відрізнялися від техніки сучасних видів. Останки Тилакосміла були знайдені переважно в провінціях Катамарка, Ентре-Ріос і Ла-Пампа на півночі Аргентини.

Наведена нижче кладограма показує положення «Thylacosmilus» у Sparassodonta, згідно з Суаресом та його колегами, 2015 рік:

Примітки 

Роди ссавців
Ссавці міоцену
Ссавці пліоцену